Емил Рубен (Скопље, 17. јул 1948) је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Њих двојица  || Жарко
|-
| 1957. || Мали човек  || Миша
|-
| 1957. || Побуна лутака Кратки филм || /
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору  || Маша Савић, унук Јованов
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Партизанске приче  || /
|-
| 1960. || Дан четрнаести  || Миша
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Пуцањ  || Дане
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Миљковик
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Булки крај шините || 
|-
| 1982. || Црвено, жолто, зелено ТВ серија || /
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1984. || -{Les cavaliers de l’orage}-  || Соколов
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Јазол || /
|-
| 1988. || Марика лета со авион ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век  || Тхе Годфатхер
|-
| 1999. || Наше Маало ТВ серија || Томе
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Глас Кратки филм || /
|-
| 2000. || Писно ||
|-
| 2002. || Наше маало ||
|-
| 2003. || Седум приказни за љубовта и сврсувањето ТВ серија || /
|-
| 2003. || Едно од лицата на смртта Кратки филм || /
|-
| 2004. || Како убив светец  || Аташе
|-
| 2004. || Големата вода  || Доцтор (ин тхе цорридор анд оператинг роом)
|-
| 2005. || Бал-Кан-Кан  || Др. Сафарафов
|-
| 2005. || Контакт  || Директор психијатрије
|-
| 2005. || Остани исправен Кратки филм || /
|-
| 2008. || Убави ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2012. || Трето полувреме  || Гарванов
|-
| 2013. || Балкан није мртав  || Ефтим
|-
| 2013. || Изгубени германци ||
|-
| 2014. || Стр Схакеспеаре’с 9/1 Кратки филм || Тхе Олд Ман
|-
| 2017. || Македонија ТВ-серија ||
|-
| 2018. || Еј ||
|-style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2022. || Лена и Владимир ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци